Die Liste der Naturdenkmale in Dillingen/Saar nennt die auf dem Gebiet der Stadt Dillingen/Saar im Landkreis Saarlouis im Saarland gelegenen Naturdenkmale.

Naturdenkmale 

|}

Einzelnachweise 

Dillingen/Saar
!Naturdenkmale